Velehrad může být:
 Velehrad – obec v okrese Uherské hradiště, významné poutní místo
 Velehrad (nakladatelství)
 Veligrad či Velehrad – hlavní město a mocenské centrum Velkomoravské říše
 Velehrad (Jižní Tyrolsko) – český pastorační dům
 Velehrad (Londýn) – české a slovenské krajanské středisko v Londýně
 Velehrad (Řím) – české krajanské středisko v Římě

Související články 
 Velehrádek – vesnice, část obce Doubravice v okrese Trutnov